Stanton County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Stanton County (Kansas)
Stanton County (Nebraska)